Adalberto Cencetti – scultore italiano
Giorgio Cencetti – paleografo e archivista italiano
Giuseppe Cencetti – commediografo e librettista italiano
Pierluigi Cencetti – ex calciatore italiano